Нова Села могу бити:

 Нова Села (Омиш), насеље града Омиша, Хрватска
 Нова Села (Триљ), насеље града Триља, Хрватска
 Нова Села (Кула Норинска), насеље у општини Кула Норинска, Хрватска

Види још 
 Ново Село
 Нови Град
 Ново Насеље